;
 José A. Rodriguez, Jr. (né en 1948), responsable de la Central Intelligence Agency (CIA) ;
 José Luis Rodríguez García (né en 1966), coureur cycliste espagnol ;
 José Rodríguez (né en 1959), judoka cubain ;
 José Rodríguez Martínez (né en 1994), footballeur espagnol ;
 José Dámaso Rodríguez y Rodríguez (1824-1862), matador espagnol ;
 José Joaquín Rodríguez Zeledón (1837-1917),homme politique costaricien ;
 José Rodríguez Davié (1867-1899), matador espagnol ;
 José Rodríguez Vázquez (1889-1972), footballeur espagnol ;
  (1894-1953), joueur cubain de baseball ;
 José Galván Rodriguez (1905-1989), relieur espagnol
 José Luis Rodriguez Garcia (1946-), homme politique cubain
 José Luis Rodríguez Zapatero, (1960-), président du gouvernement espagnol ;
  (1974-), joueur portoricain de baseball ;
 José Alexis Rodríguez (1996-), cycliste costaricien.